Federico Guillermo de Mecklemburgo-Strelitz (Neustrelitz, -, ) fue un soberano alemán que gobernó sobre el gran ducado de Mecklemburgo-Strelitz desde 1860 hasta su muerte.

Biografía 
Hijo del gran duque Jorge de Mecklemburgo-Strelitz y la princesa María de Hesse-Kassel, pasó su juventud en Neustrelitz y más tarde fue a estudiar historia y jurisprudencia en Bonn. Después de finalizar sus estudios, realizó viajes por Italia y Suiza. Se convirtió en Doctor en Leyes Civiles por la Universidad de Oxford. 

Federico Guillermo sucedió como Gran Duque a su padre tras la muerte de este el 6 de septiembre de 1860. Durante su reinado, Mecklemburgo-Strelitz se convirtió en miembro fundador de la Confederación Alemana del Norte y después del Imperio alemán. Federico Guillermo era un gran terrateniente con más de la mitad de todo el gran ducado como propiedad personal.

El 12 de agosto de 1862 fue hecho Caballero de la Orden de la Jarretera por la reina Victoria del Reino Unido.

Falleció en Neustrelitz el 30 de mayo de 1904 y fue sucedido por su único hijo, quien se convirtió en Adolfo Federico V.

Matrimonio e hijos 
Comtrajo matrimonio el 28 de junio de 1843 en el Palacio de Buckingham con su prima carnal, la princesa Augusta de Cambridge, miembro de la familia real británica y nieta del rey Jorge III. Ambos eran también primos segundos por parte de padre. Tuvieron dos hijos:

Federico Guillermo (nacido y fallecido en Londres, 13 de enero de 1845).
Adolfo Federico (1848-1914); sucedió a su padre como gran duque con el nombre de Adolfo Federico V.

La pareja celebró su vigésimo quinto aniversario de bodas distribuyendo  del tesoro público a cada ciudadano del gran ducado.

Títulos y estilos 
17 de octubre de 1819 - 6 de septiembre de 1860: Su Alteza Real el Gran Duque Heredero de Mecklemburgo-Strelitz.
6 de septiembre de 1860 - 30 de mayo de 1904: Su Alteza Real El Gran Duque de Mecklemburgo.

Honores 
Honores alemanes

Honores extranjeros

Ancestros

Referencias 

Protestantes de Alemania
Grandes duques de Mecklemburgo-Strelitz
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Neustrelitz
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso